Майский район:
 Майский район — муниципальный район, Кабардино-Балкария, Россия
 Майский район — район, Павлодарская область, Казахстан